

Sigle 
 Absolute Time Reference – sistema di sincronizzazione definito dallo standard SMPTE 318M.
 Acidosi Tubulare Renale
 Advanced tongue root – radice della lingua avanzata, tratto distintivo sulla posizione della lingua in fonologia.
 Aerei di Trasporto Regionale o Avions de Transport Régional – consorzio produttore di aeromobili meglio noto come ATR.
 Azienda Trasporti Romagnoli – azienda di trasporto pubblico di Cesena e Forlì (Italia)
 Answer To Reset – Risposta a (segnale di) Reset – Sequenza di byte inviata da una smart card a seguito di segnale di reset trasmesso dal lettore di smart card stesso.
 Attenuated total reflectance – riflettanza totale attenuata
 Augmented Tree-based Routing – protocollo di routing
Auto Treno Rapido – sigla per indicare un tipo di treno automotrice
 Autothermal reforming – reforming autotermico
 Atari Teenage Riot – band digital hardcore tedesca.
 La sigla ATR è anche occasionalmente usata per indicare la serie animata A tutto reality

Codici 
 ATR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atar (Mauritania)
 atr – codice ISO 639-3 della lingua atruhaí